Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 455 dans le monde.

 Route fédérale 455 en Allemagne
 RS-455 au Brésil
 Route 455 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 455 en Finlande
 Route nationale 455 en France
 Route départementale 455 dans les Alpes-de-Haute-Provence, France